Jean Filliozat (1906-1982), indianiste français ;
 Pierre-Sylvain Filliozat (1936), indianiste français ;
 Isabelle Filliozat (1957), psychothérapeute française.